Gotter ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Gotter (* 1573; † 1654/55)
 Friedrich Gotthelf Gotter (1682–1746), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Friedrich Wilhelm Gotter (1746–1797), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Gustav Adolf von Gotter (1692–1762), deutscher Diplomat und Kunstsammler
 Heinrich Ludwig von Gotter († 1782), königlich preußischer Oberstleutnant und Chef des Garnisons-Bataillons Nr. 4
 Ludwig Andreas Gotter (1661–1735), deutscher Kirchenlieddichter und Jurist
 Ludwig von Wäcker-Gotter (1833–1908), deutscher Diplomat
 Lutz Gotter, deutscher Theaterregisseur
 Oskar Gotter, deutscher Mediendesigner
 Pauline Gotter (1786–1854), zweite Frau von Friedrich Wilhelm Schelling, Freundin von Louise Seidler und Sylvie von Ziegesar
 Ulrich Gotter (* 1964), deutscher Althistoriker